Apollonius (Oud-Grieks: ̉Απολλονιος) was een populaire naam in het oude Griekenland, afgeleid van de god Apollo.

Beroemde dragers van deze naam zijn:
 Apollonius Rhodius, een bibliothecaris in Alexandrië en een Griekse epische dichter;
 Apollonius van Tyana, een neoplatonist;
 Apollonius van Perga, een Grieks meetkundige en astronoom;
 Apollonios (strategos), een strateeg van Heptakomia wiens archief we kennen.